Das achte Gebot – film del 1915 diretto da Max Mack 
Das achte Gebot – film del 1991 diretto da Claus Strigel e Bertram Verhaag